

Hydronyme
Gaube est un mot gascon, signifiant « trou d’eau » ou « lac », et par extension le ruisseau qui en est issu.
 La Gaube est un ruisseau qui traverse les départements des Landes et du Gers, et un affluent du Midou dans le bassin versant de l'Adour ;
 Le gave de Gaube est un précurseur du gave de Jéret et à travers lui, du gave de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées ;
 Le lac de Gaube est un lac des Pyrénées françaises, dans le département des Hautes-Pyrénées sur le territoire de la commune de Cauterets, qui donne son nom à la vallée dans laquelle il se trouve. Gaube signifiant « lac », c’est donc une forme pléonastique, comme souvent.

Toponyme

 Le couloir de Gaube est la faille profonde qui divise la face nord du massif du Vignemale, dans les Pyrénées, au-dessus du lac et de la vallée de Gaube ;
 Grand Gaube est une localité de la République de Maurice située au nord-nord-est de son île principale, l'île Maurice ;

Patronyme
 Monique Gaube, chanteuse et animatrice (1932-2002) ;

Notes 

Homonymie de toponyme